«Кимон и Ифигения» () — картина Фредерика Лейтона, британского художника, написанная маслом на холсте. Полотно не было датировано, но впервые было выставлено в Королевской академии художеств в Лондоне в 1884 году. Художественная галерея Нового Южного Уэльса, расположенная в Сиднее (Австралия), приобрела его на аукционе Кристис в Лондоне в 1976 году.

История 
Согласно рассказу, опубликованному в 1897 году, Лейтон провёл шесть месяцев в поисках модели, которая соответствовала бы его воображаемому идеалу Ифигении для его намеченной картины с Кимоном и Ифигенией. Когда он увидел молодую актрису Дороти Дин в лондонском театре, его поиски на этом закончились. Обладая классической древнегреческой красотой, Дина также имела золотистые волнистые волосы с превосходной фактурой кожи и цветом лица. Она была выше среднего роста с изящными руками и ногами вместе с «изысканно вылепленным бюстом». Она появилась и в других работах Лейтона, в том числе в картинах «Греческие девушки играют в мяч», «Летняя Луна», «Купание Психеи», «Клития», «Персей и Андромеда», «Одиночество», «Возвращение Персефоны» и «Весталка». Лена, одна из младших сестёр Дины, изображена на картине «Кимон и Ифигения» в роли ребёнка-рабыни.

Работа над картиной заняла восемь месяцев. Сначала была сделана серия линейных рисунков, в которой Лейтон искал положение, которое он хотел придать центральной фигуре. Всего около 56 набросков, включая несколько изображений растительности и других элементов композиции. Английский искусствовед Питер Наум оценил «Кимона и Ифигению» как «центральную среди поздних работ Лейтона». Этого же мнения о своей работе разделял и сам Лейтон. Картина Лейтона «Идиллия», написанная несколькими годами ранее, имеет некоторые схожие элементы, но лишена сложностей «Кимона и Ифигении». В каждой из них подчёркивается разница между светлым цветом лица женщины и темнокожим мужчиной; в обеих изображена женщина в полный рост, лежащая под деревом, и используются аналогичные методы освещения.

Описание 
Размеры недатированной картины, выполненной маслом на холсте, составляют 163 на 328 сантиметров. На работе Лейтона, сюжет которой основан на «Декамероне» Джованни Боккаччо, изображена сцена из первой новеллы пятого дня: Ифигения спит в лесу, а Кимон, молодой дворянин, стоит и любуется её красотой, наполняющей его вдохновением. Увидев её, Кимон превращается из невоспитанного мужлана в мудреца. Искусствовед Питер Наум отмечал, что этот сюжет «подчёркивает преобразующую силу красоты. Боккаччо изложил историю весной; Лейтон предпочёл более осеннюю атмосферу. Художник был очень точен в отношении настроения, которое он хотел отразить, описывая конкретное время суток как самое таинственно прекрасное во всех 24 часах». Художник хотел запечатлеть общее состояние сонливости непосредственно перед погружением в сон, особенно в долгие жаркие дни перед наступлением ночи. На картине запечатлён момент, когда на горизонте над морем показывается «едва заметная кромка Луны», а в атмосфере «всё ещё витает отблеск послесвечения солнца, уже скрытого в облаках на западе».

Ифигения лежит с лицом и торсом, слегка повёрнутыми вправо, её руки подняты над головой. Её тело небрежно накрывает ткань, а изображение её фигуры описано как «мастерское» автором, использующим псевдоним «Ментезума» в его заметке, включённой в журнал «Art Amateur» о выставке Королевской академии 1884 года. К других спящим фигурам на картине относятся слуги Ифигении и собака. Согласно Гринхоу Уайту Лейтон обладал способностью показать «совершенство покоя» и «самоотречение и бессознательность сна», что была использовано в полной мере в «Кимоне и Ифигении» и его более ранней работе под названием «Летняя луна».

Выставки и провенанс 
Впервые картина была выставлена в Королевской академии художеств на летней выставке 1884 года. После демонстрации её на выставке неназванный французский критик писал, что не мог припомнить «более оригинального эффекта света и цвета, используемого в широкой, истинной и идеальной обработке прекрасных форм». На следующий год, в 1885 году, «Кимон и Ифигения» выставлялась в Берлине. Картина вновь была показана в Королевской академии зимой 1897 года в ходе мемориальной выставки работ Лейтона, умершего 25 января 1896 года. Она была включена на правах аренды в ежегодную выставку Художественной галереи Гилдхолла в 1897 году. Сэр У. Э. Катберт Квилтер владел картиной до тех пор, пока она не была продана как часть его художественной коллекции в июле 1909 года. Потом она несколько раз менял владельца в Великобритании, прежде чем была приобретена на аукционе Художественной галереей Нового Южного Уэльса из Австралии в феврале 1976 года. «Кимон и Ифигения» вновь временно вернулась в Королевскую академию художеств, будучи частью проходившей с середины февраля по апрель 1996 года выставки, посвящённой творчеству Лейтона. Художественная галерея Нового Южного Уэльса также приобрела в 1986 году цветной этюд картины размером 23,5 на 46,5 сантиметров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  
 
 

Картины 1884 года
Картины Фредерика Лейтона
Картины по сюжетам греко-римской мифологии
Картины с изображением собак
Картины из собраний Художественной галереи Нового Южного Уэльса
Луна в культуре и искусстве